Агва дел Пино има више значења:
  Агва дел Пино (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва дел Пино (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику